Рудько́ —українське прізвище, що походить від слова «рудий», характеризуючого особливість зовнішності особи.
 Рудько Артур Олексійович ( 1992) — український футболіст, воротар.
 Рудько Валерій Іванович (1960—2006) — радянський та російський футболіст, нападник.
 Рудько Георгій Ілліч ( 1952) — український науковець, доктор геолого-мінералогічних, георгафічних та технічних наук.
 Рудько Микола Олександрович (1947) — український науковець та дипломат. Кандидат педагогічних наук. Доцент. Ґенеральний Консул України в Санкт-Петербурзі (2004—2009).
 Рудько Олександр Олексійович ( 1989) — український актор театру та кіно.
 Рудько Сталіна Павлівна (1930) — український художник з костюмів, член Національної Спілки кінематографістів України.
 Рудько Сергій Олексійович ( 1980) — український науковець, завідувач кафедрою країнознавства Національного університету «Острозька академія».

Див. також 
 Рудко
Українські прізвища